

Природоохоронні території 
 Ділянка лісу — ботанічна пам'ятка природи, Горохівський район, Волинська область
 Ділянка лісу — заповідне урочище, Дубенський район, Рівненська область
 Ділянка лісу — заповідне урочище, Костопільський район (Козлинське лісництво), Рівненська область
 Ділянка лісу — заповідне урочище, Костопільський район (Костопільське лісництво), Рівненська область
 Ділянка лісу — заповідні урочища (скасовані), Сумська область